Vlaamse Concentratie (partij), een voormalige Vlaamse politieke partij
Vlaamse Concentratie (vzw), een vereniging zonder winstoogmerk van het Vlaams Blok